Pulverización hace referencia a varios artículos:

 Pulverizador o Spray, máquina de atomización de un líquido;
 Fumigadora, máquina de pulverización agrícola;
 Pulverización catódica (en inglés, sputtering), produce la vaporización de los átomos.